Маашей:

 Маашей или Маашейское — озеро в Алтайских горах.
 Маашей — перевал Северо-Чуйского хребта.
 Маашейбаш — горная вершина на Северо-Чуйском хребте Алтайских гор.

См. также
Машей